Vitéz keresztnév
 vitéz katona
 vitéz cím, rang